W3 kan syfta på:

 W3C – ett industrikonsortium grundat år 1994, se World Wide Web Consortium
 W3 (motor) – cylinderbankar utgör en W-formation